Искыр:
 Искыр — река в Болгарии;
 Искыр — водохранилище в Городской области София Болгарии;
 Искыр — район в Городской области София Болгарии;
 Искыр — община в Плевенской области Болгарии;
 Искыр — город в Плевенской области Болгарии;
 Искыр — село в Варненской области Болгарии;
 Искыр — село в Плевенской области Болгарии.

См. также 
 Бели-Искыр
 Малки-Искыр
 Нови-Искыр